Медаль ВМС и Корпуса морской пехоты (США) 

Учреждена Актом Конгресса, утверждённым 7 августа 1942 г.

Награждаются военнослужащие Военно-морских сил и Корпуса морской пехоты, которые отличились героизмом, не связанным с боевыми действиями против врага; для награждения за спасение или попытку спасения требуется, чтобы эти действия осуществлялись с риском для собственной жизни.

На аверсе медали изображён орёл с поднятыми крыльями, сидящий на лежащем горизонтально на земном шаре якоре, обвитом канатом; ниже надпись HEROISM (героизм).

Высота и ширина 33 мм. Изготовлена из бронзы. Лента из трёх равных полос: синей, жёлтой и красной.

Награждённые 
Первый награждённый медалью не установлен. Согласно базе данных militarytimes насчитывается 1895 награждённых. При этом многие награждённые совершили подвиг задолго до учреждения медали и награждены посмертно.

Последним награждённым на сегодняшний день (октябрь 2013 г.) указан Аарон Лион (Aaron P. Lyon) - сотрудник технической службы, награждённый за спасение 8 декабря 2011 года гражданского лица из горящей машины, замеченной им на трассе.

 Во время Второй Мировой войны, будущий Президент США Джон Ф. Кеннеди был награждён этой медалью, когда служил младшим офицером ВМФ, командиром торпедного катера "PT 109" на Тихом океане.

 Посмертно медалью награждён Алоис Шмидт - корабельный капеллан линкора «Оклахома», помогший эвакуироваться 12 членам команды линкора, запертым во внутреннем помещениях корабля, повреждённого 7 декабря 1941 года во время атаки японцев на Пёрл-Харбор. Погиб. Считается первым капелланом, погибшим во время Второй мировой войны.

 Посмертно медалью награждён Форест Риднур - служащий судна USCGC Escanaba (WPG-77) Береговой охраны США, отличившийся 3 февраля 1943 года при спасательной операции американского транспорта Дорчестер, торпедированного немецкой подводной лодкой U-223. Погиб 13 июня 1943 года при взрыве судна.

 Карл Макси Брашир — американский военный водолаз, первый афроамериканец среди выпускников военно-морской школы водолазов и спасателей.

 Посмертно медалью награждён пилот авиабазы Морской пехоты США Альберт Хикман, который 1 декабря 1959 года при неисправности своего самолёта F-3 «Демон», предвидя его падение в район школы, не воспользовался возможностью катапультироваться и отвел самолёт в сторону. Погиб при крушении самолёта.

Ссылки 
Боевые награды ВОВ

Примечания 

Награды Военно-морских сил США
Награды Корпуса морской пехоты США
Медали США